Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2014 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Годенс и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2014 году турнир прошёл с 12 по 18 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Паула Ормаэчеа
 в парном разряде —  Юлия Глушко и  Паула Ормаэчеа

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Шэрон Фичмен (№ 90 в мире на тот момент). Впрочем канадка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте; в её отсутствие турнир свёлся к матчу пятой сеянной Данки Ковинич и несеянной Полин Пармантье. Черногорская теннисистка, по ходу турнира не проигравшая ни сета, не отошла от этой традиции и в финале, отдав французской сопернице лишь три гейма. Прошлогодняя чемпионка — Паула Ормаэчеа — не защищала свой титул.

В парном соревновании лидеры посева выступили много удачнее: альянс Вероника Сепеде Роиг / Мария Иригойен, как и Ковинич, не уступили за весь турнир и сета и завоевали второй совместный титул. Их соперницами по финалу стала несеянная пара Шэрон Фичмен / Йоханна Конта. Прошлогодние чемпионки — Юлия Глушко и Паула Ормаэчеа — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Данка Ковинич обыграла  Полин Пармантье со счётом 6-1, 6-2.
 Ковинич выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру на соревнованиях федерации.
 Пармантье уступает свой 3-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ч.Бююкакчай
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= С.Форетц
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р.Одзаки
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П.Пармантье
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ж.Суврейн
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Б.Ботто
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л.Цуренко
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= М.Заневская
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= А.Дулгеру
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ю.Путинцева
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Сироткина
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Н.Абдураимова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Д.Хазанюк
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= М.Жорж
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л.Киченок
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Й.Конта
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Ч.Бююкакчай
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= П.Пармантье
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Б.Ботто
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Л.Цуренко
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=r
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= А.Дулгеру
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М.Сироткина
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= М.Жорж
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Й.Конта
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= П.Пармантье
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Б.Ботто
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=r

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М.Сироткина
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=0
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Й.Конта
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01= П.Пармантье
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Й.Конта
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=5
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Вероника Сепеде Роиг /  Мария Иригойен''' обыграли  Шэрон Фичмен /  Йоханну Конту со счётом 7-5, 6-3.
 Сепеде Роиг выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре федерации.
 Иригойен выигрывает 2-й титул в сезоне и 53-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées
 Цикл женских турниров ITF 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Май 2014 года
2014